Il Colli Euganei Tai (già noto come Colli Euganei Tocai italico) è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Padova.

Caratteristiche organolettiche 
colore: paglierino.
odore: delicato, gradevole, caratteristico.
sapore: secco o abboccato.

Zona Produzione 
Viene prodotto principalmente nei seguenti paesi:
Arquà Petrarca
Galzignano Terme
Torreglia

Vini DOC della provincia di Padova
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Tai